Cecilie steht für:

 weiblicher Vorname, siehe Cäcilie #Cecilie
 Cecilie (Brentano), Fragment eines Dramas von Clemens Brentano
 Cecilie (Schiff), Raddampfer der Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt 
 Herzogin Cecilie, deutscher Frachtsegler und Segelschulschiff
 Kronprinzessin Cecilie (Schiff), Passagierschiff des Norddeutschen Lloyd Bremen 

Siehe auch:
 Cecilie Dressler Verlag, deutscher Kinder- und Jugendbuch-Verlag
 Ceciliengärten, Wohnsiedlung in Berlin
 Ceciliengymnasium Bielefeld, Gymnasium in Bielefeld
 Cecilienhof, Schloss in Potsdam
 Cecilienschule (Berlin), Ganztagsschule in Berlin